Ichigo kan syfta på: 

 Ichigo (namn) – ett japanskt kill- och tjejnamn
 Ichigo69 – en japansk musikgrupp

Manga/Anime 
Kurosaki Ichigo – den fiktiva huvudpersonen i mangaserien Bleach
Momomiya Ichigo – den fiktiva huvudpersonen i mangan Tokyo Mew Mew
Ichigo Marshmallow – en komedimanga från 2001-2005